Motocyklowe Grand Prix Walencji 2002 - szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 1 - 3 listopada 2002 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2002
2002 w Hiszpanii